Schell:
 Catherine Schell
 Henry (O'Reilly) Schell
 Maria Schell
 Maximilian Schell
 Roger R. Schell

 Schell City